Esistono più comuni francesi con questo nome

Lamothe – Landes
Lamothe – Alta Loira